Les Feixetes és un paratge de petites feixes de conreu, antigament vinyes i ara fruiters, del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Estan situats al nord-oest de Guàrdia de Noguera, a ponent del cementiri de la vila, de l'Era de la Carme, de la Cova de Capot, de la Granja del Moliner i de la Granja del Pubill, al sud del cementiri vell, de Peremartell i de Fonteté.

Feixetes